Distretto di Nkayi – distretto della regione di Bouenza (Repubblica del Congo)
Distretto di Nkayi – distretto della provincia del Matabeleland Settentrionale (Zimbabwe)